Дама може да се отнася за:

Общество:
 Дама – титла от Орден на Британската империя
 Дама – жена от знатен произход
 Първа дама – съпругата на държавния глава
Археология:
 Дама – скулптури и статуетки в Иберия
Места:
 Дама – малко селище в Сирия
Игри:
 Дама – детска игра за двор
 Дама – игра на дъска с пулове
 Дама – фигура в шахмата
 Дама – карта за игра